Kartasjovka (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Kartasjovka (district Sjtsjigrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Kartasjovka (district Tjeremisinovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Kartasjovka (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Kartasjovka (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol